Die Petrusbriefe gehören zu den katholischen Briefen des Neuen Testaments der Bibel. Es gibt zwei Petrusbriefe:

 Erster Petrusbrief
 Zweiter Petrusbrief

Ein ebenfalls als Brief des Petrus bezeichneter christlich-gnostischer Text ist Teil der Nag-Hammadi-Schriften (NHC VIII,2), siehe Brief des Petrus an Philippus.